Schirnding ist

 Schirnding, Markt im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Schirnding (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Albert von Schirnding (* 1935), Schriftsteller und Kritiker
 August Carl Friedrich von Schirnding (1753–1812), kurfürstlich Sächsischer Kammerjunker, Oberforst- und Wildmeister
 Friedrich von Schirnding (1812–1881), königlich preußischer Amtsgerichtsrat und Genealoge
 Heinrich von Schirnding, 1517–1518 und 1525 Amtmann des Sechsämterlandes, Bayreuth
 Joachim Graf von Schirnding (1928–2022), deutscher Diplomat
 Jobst von Schirnding, Amtmann von Hohenberg (1451, 1455, 1459–1482) in Brandenburg-Kulmbach
 Kurt Robert Samuel von Schirnding (1930–2010), südafrikanischer Botschafter
 Schirnding Porzellan AG, bestand von 1909 bis 1993

Siehe auch:
 Schirnding’sche Sammlung